L'astéroïde .
Arduina, un genre botanique de la famille des Apocynaceae.
 Arduinna, une divinité celte.